Врач:

 Врач — специалист с высшим медицинским образованием.
 «Врач» — еженедельная медицинская газета Российской империи, издававшаяся с 1880 года в Санкт-Петербурге К. Л. Риккером; под редакцией профессора В. А. Манассеина. Ныне представляет собой одноимённый научно-практический журнал.
 Врач, или Брач — остров в Адриатическом море.

См. также 
 Доктор (значения)
 Медик (значения)

Примечания